La Fille des marais peut faire référence à :

 La Fille des marais (Das Mädchen vom Moorhof), un film de Douglas Sirk, sorti en 1935 ;
 La Fille des marais (Cielo sulla palude), un film italien d'Augusto Genina, sorti en 1949.